TOP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 765 амінокислот, а молекулярна маса — 90 726.

Кодований геном білок за функціями належить до ізомераз, топоізомераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як взаємодія хазяїн-вірус, біологічні ритми. 
Білок має сайт для зв'язування з ДНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Ізомерази